Königsdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Cölestin Königsdorfer (Cölestin von Königsdorfer; 1756–1840), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Heilig Kreuz Donauwörth
 Josef Königsdorfer (1875–1960), deutscher Generalmajor
 Martin Königsdorfer (1752–1835), Theologe und Politiker, MdL Bayern 
 Walter Königsdorfer (1907–2006), deutscher Jurist und Landrat